basy – ludowa nazwa basetli (instrument muzyczny)
 Basy – łąka we wsi Wolica Siesławska
 Basy – skała w Pieninach Spiskich